Hertlein ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Hertlein (1933–2004), von 1984 bis 1988 Präsident des Fußballvereins 1. FSV Mainz 05
 Edgar Hertlein (* 1935), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Felix Hertlein (* 1992), deutscher Handballspieler
 Friedrich Hertlein (1865–1929), deutscher Archäologe, Prähistoriker und Pädagoge in Heidenheim an der Brenz
 Hans Hertlein (1881–1963), deutscher Architekt
 Jutta Hertlein (* 1939), deutsche Politikerin (SPD)
 Leo George Hertlein (1898–1972), US-amerikanischer Paläontologe
 Margit Hertlein (* 1953), deutsche Humortrainerin und Keynote-Speaker
 Roland „Golly“ Hertlein (* 1952), deutscher Musiker, Komponist, Musikproduzent, Veranstalter und Autor